Essiggasse ist der Name folgender Straßen:

 Essiggasse (Quedlinburg) in Quedlinburg
 Essiggasse (Wien) in Wien

Siehe auch:

 Essiggasse 2 (Quedlinburg), denkmalgeschütztes Gebäude in Quedlinburg